Crinoniscidae är en familj av kräftdjur. Crinoniscidae ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Crinoniscidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Crinoniscidae